Tella – comune dell'Algeria
Tella – villaggio dell'India
Tella – comune del Mali
Tella – chitarrista di David Bowie